Agresja przeniesiona - wyraz przeniesienia agresji z obiektu niedostępnego na obiekt dostępny.

Przykład: Żołnierz (człowiek) rozczarowany zachowaniem kolegów, przełożonych, zły na samego siebie, zachowuje się agresywnie wobec osób przypadkowych.

Emocje i motywacja
Przemoc